Піньян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар
 Піньян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро